Rock Bottom (englisch für Steinboden; figurativ für Tiefpunkt) steht für:

 Rock Bottom (Lied), Lied von Lynsey de Paul und Mike Moran (1977)
 die Albumversion des Liedes Apache Rocks the Bottom! der deutschen Band Scooter
 einen Ort in der Zeichentrickserie Spongebob Schwammkopf und den Originaltitel der Episode Bus verpasst